Пётр Второв:
 Второв, Пётр Нилович (1880—195?) — фотограф, запечатлевший Первую мировую войну (племянник Н. А. Второва)
 Второв, Пётр Петрович (1938—1979) — советский зоолог и биогеограф.